Изошур ( «каменная речка») — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Изошур — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Изошур — деревня в Кезском районе Удмуртии.

Река 
 Изошур — река в Удмуртии, приток Омути.